Stubbi oder Stubby (vergleiche  für Stummel) ist die Bezeichnung für eine gedrungene, vergleichsweise kurze Form bei

 Bierflaschen, siehe Steinieform;
 Schraubenziehern (mit verkürzter Klinge).

Stubby bzw. Sergeant Stubby ist ein Hund, der im Ersten Weltkrieg an der Front war, siehe Stubby (Hund).